Il toponimo Săveni può riferirsi a diverse località della Romania:
Săveni, città del distretto di Botoșani
Săveni, comune del distretto di Ialomița